Het Maagdenbergplein is een plein in de wijk Maagdenberg in de Nederlandse gemeente Venlo.

Het plein is ontstaan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Britse vliegtuigen de stad bombardeerden. De bombardementen waren eigenlijk bedoeld voor de nabijgelegen Fliegerhorst Venlo, maar misten veelvuldig hun doel. Gevolg was dat de bommen voornamelijk terechtkwamen in de huidige wijk Maagdenberg. Huize Maagdenberg zelf bleef echter onbeschadigd, maar het omliggende gebied werd zwaar getroffen.

Na de oorlog werd deze plek vooralsnog ongemoeid gelaten, maar werden wel eromheen huizen gebouwd. Zo is het op natuurlijke wijze ontstaan. Tot het einde van de twintigste eeuw bestond het plein zelfs louter uit een bekiezeld braak stuk terrein.

Sinds enkele jaren worden op dit plein een aantal evenementen gehouden, waaronder het Midsummer Festival. Ook is dit het terrein waar buurt- en carnavalsvereniging De Wien haar activiteiten ontplooit. Tegenwoordig is er ook een supermarkt aan het plein gevestigd.

Plein in Venlo